Die Libanesische Premier League 2001/02 war die 42. Spielzeit der höchsten libanesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Insgesamt traten 14 Mannschaften an.

Da die Saison 2000/01 annulliert wurde, stieg kein Verein ab. Die Aufsteiger waren Al Ahed und Al Bourj. Somit erhöhte sich die Anzahl der Vereine von 12 auf 14. Am Ende der Saison mussten vier Vereine absteigen, um die übliche Teilnehmerzahl von 12 Mannschaften wiederherzustellen.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Saison 2001/02 bei RSSSF.com

2001 02
Fußballsaison 2001/02